De Rally van Frankrijk 2013, formeel 4ème Rallye de France - Alsace, was de 4e editie van de Rally van Frankrijk en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2013. Het was de 517e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Straatsburg.

Verslag 
De titelstrijd werd dit keer vroegtijdig beslist, aangezien de openingsproef van de wedstrijd dit keer gold als de zogenaamde Power Stage. Sébastien Ogier klokte daarin een derde tijd en had aan dat ene extra punt genoeg om met navigator Julien Ingrassia in eigen land zijn eerste wereldtitel al te kunnen vieren. Een rally moest er echter nog verreden worden en daarin kende Ogier in eerste instantie een moeizame start. Daniel Sordo, Thierry Neuville, Jari-Matti Latvala en de teruggekeerde Sébastien Loeb, die formeel aan zijn laatste rally van het seizoen deelnam, lagen allen in een nauw secondeduel op een zeker moment aan de leiding. Ogier begon tijdens etappe twee echter aan een opmars en hij zou met ingang van de slotetappe Sordo uiteindelijk verschalken om de eerste plaats in het klassement en daarmee zijn behaalde kampioenschap in stijl weten te bevestigen. Achter Sordo eindigde Latvala in een van zijn betere optredens op asfalt als derde, met Thierry Neuville die dit keer het podium misliep toen hij op een van zaterdagproeven lek reed en daarmee te veel tijd verloor. Loeb kende uiteindelijk een teleurstellende aftocht in zijn laatste optreden; onkarakteristiek rolde hij zijn DS3 WRC in speciaal getooide kleuren op de eerste proef van de zondag de rally uit.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 4,55 kilometer lange Power Stage aan het begin van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Fra
Rally van Frankrijk
Sportevenement in Grand Est
Sport in Straatsburg